Beyrom, Beyram oder Bairam bezeichnet:

 Beyrom (Stadt), eine Stadt in der Provinz Fars, Iran
 Beyrom (Kreis), ein Bachsch in der Provinz Fars, Iran

siehe auch:

 Bayram, die türkische Bezeichnung für Feiertage